Села:
 Ганнівці — Івано-Франківська область, Галицький район
 Ганнівці — Львівська область, Стрийський район